Absalón Cristián Jorge de Dinamarca (en danés, Axel Christian Georg af Danmark; Copenhague, 12 de agosto de 1888-ibidem, 14 de julio de 1964) fue un príncipe danés e islandés, y almirante de la Marina Real danesa. 

El príncipe Absalón fue el segundo hijo del príncipe Valdemar de Dinamarca y de su esposa, la princesa María de Orleans. El príncipe Absalón era nieto del rey Cristián IX de Dinamarca, descendiente del rey Luis Felipe I de Francia, y primo de los reyes Cristián X de Dinamarca, Haakon VII de Noruega, Maud de Gales, Jorge V del Reino Unido, Constantino I de Grecia, además de primo del zar Nicolás II de Rusia y del príncipe Ernesto Augusto III de Hannover.

Matrimonio y descendencia 

El 22 de mayo de 1919 se casó con la princesa Margarita de Suecia, su sobrina segunda e hija mayor del príncipe Carlos, duque de Västergötland, en Estocolmo. Tuvieron dos hijos:

 Jorge Valdemar Carlos Absalón (1920-1986).
 Flemming Valdemar Carlos Absalón (1922-2002), conde de Rosenborg.

El príncipe Absalón fue miembro del Comité Olímpico Internacional en 1932 y también director de Scandinavian Airlines System. Desde 1937 hasta su muerte fue Presidente del Consejo (y hasta 1953 también director de gestión) de la Compañía del Oriente Asiático, sucediendo al fundador de la compañía Hans Niels Andersen.

Títulos y estilos 

 12 de agosto de 1888-14 de julio de 1964: Su Alteza Real el príncipe Absalón de Dinamarca.

Distinciones honoríficas 
 12 de agosto de 1906:  Caballero de la Orden del Elefante ().
 26 de marzo de 1947:  Gran comandante de la Orden de Dannebrog ().
 2 de junio de 1953:  Medalla conmemorativa de la Coronación de Isabel II ().
  Caballero de la Orden de los Serafines ( Reino de Suecia).
  Caballero de la Orden del Águila Negra ().
  Caballero gran cordón de la Orden de Leopoldo ( Reino de Bélgica).
  Caballero gran cruz de la Orden de San Olaf ( Reino de Noruega).
  Caballero de la Ilustrísima Orden de la Casa Real de Chakri ( Reino de Tailandia).

Ancestros

Referencias 

Miembros del Comité Olímpico Internacional
Príncipes de Dinamarca
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros de la Orden del Elefante
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden de San Olaf
Grandes comandantes de la Orden de Dannebrog
Nacidos en Copenhague
Militares de Dinamarca del siglo XX
Príncipes de Suecia por matrimonio
Consortes de miembros de la casa de Bernadotte